Distrikt Pampas bezeichnet folgende Distrikte in Peru:

 Distrikt Pampas (Pallasca), Distrikt in der Provinz Pallasca (Region Ancash)
 Distrikt Pampas (Tayacaja), Distrikt in der Provinz Tayacaja (Region Huancavelica)